Únice, plaats in Tsjechië
BUSINESSEUROPE, voorheen UNICE